Metal Jukebox е кавър албум на германската пауър метъл група Helloween.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Роланд Грапов – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1999 година